Die Codepage 860 ist eine Zeichensatztabelle in MS-DOS und PC DOS. Sie deckt das Portugiesische und auch Spanische und Italienische ab und unterscheidet sich von der Codepage 437 lediglich darin, dass einige nicht-portugiesische Sonderzeichen durch akzentuierte Großbuchstaben ersetzt wurden.

Die folgende Tabelle zeigt das Repertoire der Codepage 860.

DOS-Codepage